Лиддани ( [Дан]) — река в Израиле, левый исток Иордана, стекает с горы Хермон.

Река названа в честь города Дан, отвоёванного в эпоху судей у хананеев коленом Дана. До Шестидневной войны 1967 года река была единственным притоком Иордана, находящимся под полным контролем Израиля.

Это одна из немногих непересыхающих рек в стране.

Среднегодовой сток — 0,250 км³/год (7,927 м³/с).

На реке расположен заповедник Тель-Дан.

Примечания 

Притоки Иордана
Реки Израиля